Джонатан Бейли:

 Бейли, Джонатан (актёр);
 Бейли, Джонатан (епископ);
 Бейли, Джонатан (контр-адмирал).